

Pessoas
Angelo Mosso

Localidades
Mosso
Valle Mosso

Outros
Mossô

Desambiguação
Desambiguações de topônimos